Де́ніелс (Де́нієлс)  — англійське патронімічне прізвище, буквально означає  («син Данієля»).

Відомі носії 
 Антоніо Деніелс (; 1975) — американський баскетболіст, захисник.
 Бібі Данієлс (, уроджена Філліс Вірджинія Данієлс, ; 1901—1971) — американська акторка, співачка і продюсер.
 Брі Деніелс (; 1991) — американська порноакторка.
 Вільям Г. Деніелс (; 1901—1970) — американський кінооператор.
 Гері Деніелс (; 1963) — британський та американський актор, каскадер, постановник боїв та майстер бойових мистецтв.
 Дені Деніелс (; 1989) — американська порноакторка.
 Джефф Деніелс (; 1955) — американський актор, музикант і драматург, номінант на премію «Золотий глобус» (1986, 1987, 2006, 2013), володар премії «Еммі» (2013).
 Джефф Деніелс (; 1968) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Ентоні Денієлс (; 1946) — британський актор телебачення і кіно.
 Ліза Деніелс (; 1977) — колумбійська порноакторка.
 Мері-Лу Деніелс (; 1961) — колишня американська тенісистка.
 Мітч Деніелс (; 1949) — американський політик, член Республіканської партії.
 Пітер Т. Денієлс — американський мовознавець.
 Стормі Деніелс (; 1979) — американська порноакторка, порно-сценарист та порно-режисер.
 Тіна Деніелс (; 1997) — американська легкоатлетка.
 Чарлз Деніелс (; 1885—1973) — американський плавець, олімпійський чемпіон (1904, 1906, 1908).
 Чарлі Деніелс (; 1936—2020) — американський кантрі-музикант і співак.
 Чарлі Деніелс (; 1986) — англійський футболіст, захисник.

Примітки 

Патронімічні прізвища